Japans Keizerlijk Leger, de officiële landmacht van het Japanse Keizerrijk van 1867 tot 1945. 
 Japanse Zelfverdedigingstroepen, de officiële verdedigingsmacht van Japan sinds 1954.